Teresa (Rizal), een gemeente in de Filipijnse provincie Rizal
 Teresa (Castellón), een gemeente in de Spaanse provincie Castellón
 Moeder Teresa, een katholieke zuster die de Nobelprijs voor de Vrede ontving
 Teresa (film), een film uit 1951
 een variant op de voornaam Theresia

Zie ook 
 Santa Teresa (doorverwijspagina)